Il termine Sorel si riferisce a significati differenti:

Geografia
Sorel – comune della Francia
Sorel – comune del Canada

Persone
Agnès Sorel – cortigiana francese
Albert Sorel – storico francese
Cécile Sorel – attrice francese
Charles Sorel – scrittore francese di opere erotiche 
Edward Sorel – pittore statunitense 
Georges Eugène Sorel – filosofo francese
Jean Sorel – attore francese
Louise Sorel – regista americana
Malgerio Sorel – monaco italiano nativo di Caserta
Nancy Sorel – attrice statunitense naturalizzata canadese
Ruth Sorel – pseudonimo della danzatrice ebrea di origini tedesche Ruth Abramowitsch